CH je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Švico.
 dvočrkovna kratica za bojni helikopter (angl. Combat Helicopter)

Glej tudi 

Kratice